Název tchienťinská smlouva či tiencinská smlouva označuje vícero dohod:

 Tchienťinská smlouva (1858), dohoda uzavřená mezi Čínou, Velkou Británií a Francií z 29. června 1858
 Tchienťinská smlouva (18. duben 1885), dohoda uzavřená mezi Čínou a Japonskem z 18. dubna 1885
 Tchienťinská smlouva (9. červen 1885), dohoda uzavřená mezi Čínou a Francií z 9. června 1885